Černá řeka je název pro řeky v různých částech světa, odvozený podle černé barvy jejich toku. Její místní pojmenování závisí na používaném jazyce.

Česko:
 Černá (přítok Malše), též Švarcava nebo Schwarzaubach, říčka na Šumavě
 Černá (přítok Zwickauer Mulde), též Schwarzwasser, řeka v Krušných horách u Božího Daru a Johanngeorgenstadtu
 Černá (přítok Flájského potoka), též Schwarze Pockau, řeka v Krušných horách u Chomutova a Reitzenheinu

Jiné státy:
 Black River — přítok řeky Chehalis ve státě Washington (USA)
 Black River — přítok řeky Duwamish ve státě Washington (USA)
 Karasu — v turkických jazycích Kara=černý su=řeka
 Río Negro —  Negro=černý Río=řeka
 Sông Đà —  Đà=černý Sông=řeka

 černá voda nebo černá řeka, typ tropického sladkovodního biotopu s vysokou koncentrací tříslovin

Související články 
 Černá Voda (rozcestník)
 Černý potok
 Černá Řeka (vesnice, část městysu Klenčí pod Čerchovem)

Hydronyma podle barev